Aleix II (emperador romà d'Orient)
 Aleix II (patriarca de Moscou)
 Aleix II de Trebisonda